Stellkopf steht für:

 Stellkopf (Goldberggruppe), Berg in der Goldberggruppe, Kärnten
 Stellkopf (Hessen), Berg im Vorderen Odenwald, Hessen